Le tournoi de tennis de Fort Lauderdale est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart-Dalton et Françoise Dürr.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Lauderdale
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Fort Lauderdale
Tennis aux États-Unis en 1972
Sport en février 1972